

Persone 
 Federico Righi, pittore e scultore italiano
 Federico Righi, calciatore italiano

Pagine correlate 
Righi